Augeneria är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Monro 1930. Augeneria ingår i familjen Lumbrineridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Augeneria